Никола́й Влади́мирович Колупа́ев (род. 1954) — советский и российский живописец, монументалист, педагог, профессор. Художник Студии военных художников им. М. Б. Грекова с 1989 года.

Академик РАХ (2007; член-корреспондент 1999). Народный художник РФ (2003). Член Союза художников СССР с 1979 года.

Биография 
В 1979 — окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (мастерская профессора, народного художника СССР Г. М. Коржева), дипломная работа — эскизы росписи храма преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, в 1985—1989 стажировался в творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством А. П. Ткачева

С 1989 работает Студии военных художников им. М. Б. Грекова

С 1993 — доцент, с 2007 — профессор кафедры рисунка Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова

В 2003 — присвоено звание «Народный художник Российской Федерации»

В 2005 — участник Всероссийской выставки «60 лет Победы»

В 2007 — участник выставки «250 лет Российской Академии Художеств»

В 2014 году создал витражи для арок здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной.

Работы хранятся в Киевском национальном музее русского искусства, Орловской картинной галерее, Белгородском художественном музее

Премии и награды 
 Народный художник Российской Федерации (2003).
 Заслуженный художник Российской Федерации (1995).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2015).
 ПремиЯ Русской Галереи Искусств (2008).
 Премия в номинации «Мастер» в рамках «Пластовской осени» (2018).

Примечания

Ссылки 
 СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ имени М. Б. ГРЕКОВА
 Русская Галерея Искусств

Художники России
Действительные члены РАХ
Члены Союза художников СССР
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели МГХИ им. Сурикова